Goshen, desapareguda república bòer de Sud-àfrica.
 Goshen (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 Goshen (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Goshen (Comtat d'Orange), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Goshen (Indiana).
 Goshen (Kentucky).
 Goshen (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Goshen (Nova Hampshire).
 Goshen (Utah).
 Goshen (Vermont).
 Goshen (Virgínia).
 Terra de Goshen, nom bíblic de la terra de l'Antic Egipte on es van assentar Josep i els seus descendents.